Calliope est la muse de la poésie épique dans la mythologie grecque, une des 9 filles de Zeus et de Mnémosyne.

Arts et lettres 

 Calliope est le nom traditionnellement donné au neuvième et dernier livre des Histoires d’Hérodote.
 Calliope, un label de musique classique.
 Calliope, une revue d'étude de bande dessinée.
 Calliope est un instrument de musique.
 Calliope, variation du ballet Apollon musagète.

Astronomie 
 (22) Calliope, un astéroïde.

Domaine militaire
 T34 Calliope, un char de combat Sherman M4, sur lequel est monté un lance-roquettes multiples.
 La frégate française Calliope, naufragée, atteinte par des boulets anglais, au large de Tréogat le 
 Navires 
 Le Calliope, un torpilleur italien de la classe Spica de la Marine royale italienne (en italien : Regia Marina).

Personnage de fiction 
 Callie Torres, un des personnages principaux de la série Grey's Anatomy.

Saints chrétiens 
 Calliope (+ vers 250), jeune fille romaine, martyre décapitée sous Dèce ; fêtée le 8 juin.
 Calliope (+ 304), issu d'une famille sénatoriale de Pergé en Pamphylie, martyr à Pompeiopolis en Cilicie, crucifié sous Maximien ; fêté le 7 avril.

Toponyme 
 Comté de Calliope, un comté du Queensland en Australie.
 Calliope Projects, grand ensemble de logements sociaux situé dans la ville de La Nouvelle-Orléans en Louisiane aux États-Unis.

Zoologie 
 Calliope, un genre de passereaux de la famille des Muscicapidae ;
 Colibri calliope.

Notes et références